Her Boy – film del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
 Her Boy – film del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Her Boy – film del 1913 diretto da Wilbert Melville
 Her Boy – film del 1915 diretto da Frank Wilson
 Her Boy – film del 1918 diretto da George Irving